Brent Aubin (né le  à Sainte-Sophie, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur issu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il fut signé en  par les Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale de hockey. L'année précédente, il avait aidé son équipe junior, les Remparts de Québec, a remporter la Coupe Memorial. Il vient de terminer sa deuxième saison professionnelle avec les Marlies de Toronto.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||65 ||14 ||20 ||34 ||98 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2003-2004 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||70 ||29 ||36 ||65 ||116 ||11 ||4 ||3 ||7 ||22
|-
|2004-2005 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||70 ||41 ||43 ||84 ||78 ||10 ||5 ||4 ||9 ||14
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||40 ||31 ||33 ||64 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Remparts de Québec ||LHJMQ ||32 ||26 ||27 ||53 ||34 ||23 ||12 ||15 ||27 ||24
|-
|2006||Remparts de Québec ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2006-2007 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||68 ||51 ||54 ||105 ||124 ||5 ||3 ||5 ||8 ||8
|-
|2006-2007 ||Marlies de Toronto ||LAH ||8 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Marlies de Toronto ||LAH ||75 ||10 ||12 ||22 ||76 ||17 ||5 ||0 ||5 ||6
|-
|2008-2009 ||Marlies de Toronto ||LAH ||50 ||6 ||11 ||17 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||EC Red Bull Salzbourg 2||Nationalliga ||24 ||26 ||26 ||52 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|EC Red Bull Salzbourg ||EBEL ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 ||18 ||5 ||3 ||8 ||24
|-
|2010 ||EC Red Bull Salzbourg ||Trophée européen ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL ||48 ||12 ||24 ||36 ||40 ||18 ||2 ||7 ||9 ||24
|-
|2011 ||EC Red Bull Salzbourg || Trophée européen || 8|| 1|| 2|| 3|| 8|| 3|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
|2011-2012 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 49|| 15|| 26|| 41|| 28|| 4|| 3|| 3|| 6|| 16
|-
|2012-2013 || EHC Munich || DEL || 37 || 10 || 11 || 21 || 54 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 44 || 18 || 22 || 40 || 36 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL ||39 || 19 || 16 || 35 || 14 || 11 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2015-2016 || Grizzlys Wolfsburg || DEL || 31 || 9 || 8 || 17 || 26 || 15 || 5 || 5 || 10 || 14
|-
| 2016-2017 || Grizzlys Wolfsburg || DEL || 52 || 25 || 21 || 46 || 71 || 18 || 8 || 3 || 11 || 16
|-
| 2017-2018 || Grizzlys Wolfsburg || DEL || 47 ||18 || 12 || 30 || 26 || 7 ||	3 || 4 ||7 || 6
|-
| 2018-2019 || Grizzlys Wolfsburg || DEL || 52 || 8 || 13 || 21 || 44 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Grizzlys Wolfsburg || DEL || 45|| 14|| 19|| 33|| 28|| - || -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 ||  Iserlohn Roosters || DEL || 37 || 9 || 13 || 22 || 18 || 3 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2021-2022 || Iserlohn Roosters || DEL || 36|| 8|| 9|| 17|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus ||  || || || || ||

Trophées et honneurs personnels
Coupe Memorial
2006 : remporte la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec

Transactions en carrière
 : signe un contrat comme agent libre avec les Maple Leafs de Toronto.

Notes et références 

Naissance en juin 1986
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Remparts de Québec
Champion de la Coupe Memorial
Joueur du EHC Munich
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Iserlohn Roosters
Attaquant de hockey sur glace